Le championnat de France de football de Division 3 1979-1980 est la dixième édition du championnat de France de Division 3, qui est de 1970 à 1993 le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2. 

La compétition est remportée par l'équipe réserve de l'AS Saint-Étienne qui bat en finale la réserve du RC Strasbourg.

Groupe Nord 
Le groupe Nord est remporté par le SC Abbeville.

|}

Groupe Est 
La Division 3 groupe Est est remportée par l'équipe réserve du RC Strasbourg.

|}

Groupe Ouest 
Le groupe Ouest est remporté par le SM Caen.

|}

À l'issue de la saison, le VS Chartres est rétrogradé administrativement.

Groupe Centre-Ouest 
Le groupe Centre-Ouest est remporté par l'équipe réserve du FC Nantes. L'AS Libourne, qui termine troisième, est promue.

|}

Groupe Sud 
Le groupe Sud est remporté par l'équipe réserve de l'AS Monaco. Le FCAS Grenoble, qui termine troisième, est promue.

|}

Groupe Centre 
Le groupe Centre est remporté par l'équipe réserve de l'AS Saint-Étienne. L'AS Corbeil-Essonnes, deuxième, est promue.

|}

Phase finale

Poule A 
Le groupe A des phases finales est remportée par la réserve de l'AS Saint-Étienne.

Poule B 
Le groupe B des phases finales est remportée par la réserve du RC Strasbourg.

Finale 
La finale aller a lieu le 30 mai à Strasbourg.

Le match retour se déroule le 6 juin à Saint-Étienne.

Voir aussi 
 Championnat de France de football 1979-1980
 Championnat de France de football D2 1979-1980

Notes et références 

1980
Football en France en 1979
Football en France en 1980